Robert Parris ist der Name folgender Personen:

*Robert Parris (Komponist) (1924–1999), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
Robert Parris (Organist) (1952?–2011), US-amerikanischer Organist und Musikpädagoge